Bombarda – in artiglieria, un tipo particolare di bocca da fuoco.
Bombarda – un tipo di veliero dotato di mortaio.
Bombarda – uno strumento musicale simile ad un oboe.
Bombarda –  un registro dell'organo.

Altri progetti